Смереко́вец (, ) — село в Польше, находящееся на территории гмины Усце-Горлицке Горлицкого повята Малопольского воеводства.

География 
Село находится на берегу ручья Регетувка в 7 км от Усце-Горлицке, в 16 км от Горлице и в 111 км от Кракова.

История 
До конца Второй мировой войны в селе проживали лемки. В 1946—1947 жители села были переселены во время операции «Висла» на западные территории Польши. В настоящее время в селе проживают поляки.

Туризм 
Через село проходят пеший туристический маршрут. Возле села находится подъёмник, действующий в зимнее время.

Достопримечательности 
 Церковь святого Архангела Михаила — грекокатолическая церковь.
 Воинское кладбище № 56 (Смерековец).

Известные жители и уроженцы 
 Ян Астриаб — польский композитор и педагог.

Примечания

Литература 
 Smerekowiec 2, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, X, 1889.

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny 

Населённые пункты Горлицкого повета